Сухой може да се отнася до:

 Павел Осипович Сухой – съветски авиоконструктор
 ОКБ Сухой – водеща руска авиационна компания